Antartide
 Monte Hope – montagna della Dipendenza di Ross
 Stati Uniti d'America
 Mount Hope – città della contea di Sedgwick, Kansas
 Mount Hope – città della contea di Orange, New York
 Mount Hope – città della contea di Fayette, Virginia Occidentale
 Mount Hope – villaggio della contea di Grant, Wisconsin